Ceasa é um bairro da Zona Sul de Manaus. Surgiu em 1883, e abriga o Porto da Ceasa, portão de saída para Porto Velho e Cuiabá. 

No bairro fica a comunidade Vila da Felicidade, onde em 2012 foi criada pela prefeitura uma cozinha comunitária.

Zona Sul de Manaus